kakao – nasiona z owoców kakaowca
 kakao – proszek z nasion owoców kakaowca
 Kakao – południowokoreańskie przedsiębiorstwo
 Kakao – powieść brazylijskiego pisarza Jorge Amado